Il nome San Terenziano può essere associato al santo e protomartire omonimo ma anche a numerosi toponimi.

Geografia
 San Terenziano frazione del comune di Gualdo Cattaneo (PG)
 San Terenziano località di Chiavari in provincia di Genova
 San Terenziano località di Cavriago in provincia di Reggio Emilia